Ви́гры () — озеро на северо-востоке Польши. Расположено в Августовской пуще, в Вигерском национальном парке. В озеро втекает и вытекает из него Чёрная Ганьча.

Озеро имеет ледниковое происхождение. Его размер составляет примерно 17,5 на 2,4 километра. Наибольшая глубина 73 м. Озеро входит в пятёрку самых глубоких и в десятку самых больших озёр Польши.

Название озера имеет ятвяжское происхождение. Озеро упоминается в хрониках Яна Длугоша. В XVII веке на одном из островов озера был построен монастырь камедулов

В озере водится сиг.

Примечания

Ссылки 
 Озеро Вигры
 

Озёра Подляского воеводства
Бассейн Немана
Сувалкский повет
Августовский повет